Кят-кала (Кят, Шаватский Кят) — городище в Узбекистане.

Городище расположено в 24 км от Ургенча на территории Шаватского района Хорезмской области. В дошедших до наших дней письменных источниках упоминание о Шаватском Кяте находим в позднесредневековых хрониках, в частности, в источниках XVII—XIX вв. Хивинский историк Шермухаммад Мираб, известный под псевдонимом Мунис, упоминает о Кяте в связи с описанием событий XVII в. По его рассказу в период царствования Ануши (1663—1683) правобережный город Кят остался без воды. Поэтому Хан приказал прорыть на левом берегу Амударьи канал, получивший название Ярмыш (ныне Туркман-Ярмыш), и построил здесь крепость. Жители старого города переселились в новый Кят. В XVIII в. город Кят был одним из пяти (Бешкала) сильно укрепленных крепостей Хивинского ханства.

О Кяте также упоминают русские купцы, ученые и военные, побывавшие в Хивинском ханстве в XVII—XIX вв. В 1715 г. А. Б. Черкасский впервые нанес на чертеж. Город Кят на карте Страленберга, обозначен между городами Хазарасп и Ургенч (1720 г.). При составлений данный карты были использованы данные участников экспедиций Бековича-Черкасского.

Городище Кят приводится также в карте И.Муравина (1740—1741 г), место расположения которой указывается в 10 верстак к югу от Гурлена.

О Кяте, как левобережный город Хорезма имеется упоминания у самарского купца Д. Рукавкина побывавший в 1753 г. в Хивинском ханстве.

В 1842 г. в Хивинском ханстве побывали посольство под руководством Г. И. Данилевского. По Г. И. Данилевскому Кят расположен в 36½ верстак на севере от города Хивы; построен, на небольшой возвышенности и окружен четырёхугольной стеной, имеющей в окружности до 500 сажень. В восточной стороне находятся ворота и сторожевая башня: внутри около 50 различных глиняных домов.

Городище Кят в карте, который составлен И.Базинером, расположен на берегу канала Ярмыш.

Передает сведения о Кяте также В. В. Григорьев: «Кят от Шавата в 15 верст вниз по тому же каналу построен. Сей город обведен глиняною стеною и рвом с одними воротами; в нём две мечети, дворов до 30, жителей 1500 человек».

О левобережном Кяте имеется описание у участника Кавказского отряда Алиханова-Аварского. Он участвовал в походе русских войск против Хивинского ханство и оставил описание левобережного Кята: 

В 1873 году Александр Каульбарс занимаясь изучением гидрографии низовьев Амударьи, нанес на карту город Кят.

В начале 30-х годов XX века В.Соколов изучал древние русла в низовьях Амударьи. Впоследствии работ он зафиксировал и описал левобережный Кят и другие памятники древности.

1958—1960 гг. возглавляемый П. П. Снесаревым, Узбекский этнографический отряд ХАЭЭ ИЭ АН СССР, собрал фольклорный материал, относящийся к городу Кят. Одновременно он собрал и подъемный керамический материал на территории памятника. Однако эти данные о городище не были опубликованы.

В 1973—1974 гг. в связи с начатием систематического археологического изучения Хорезмской области был исследован и городище Кят. Работы вели сотрудники отдела археологии КФ АН УзССР М. Мамбетуллаев, Ю. П. Манылов, Н.Юсупов, Г.Хожаниязов и другие. На территории памятника были заложены два шурфа, в результате чего выяснено три строительных этапа в развитии города: IV—III вв. до н. э., VII—VIII вв.н. э. и IX—XI вв.н.э.

1986—1987 гг. сотрудники Института Реставрации (ГлавНПУ РУз) провели широкомасштабные археологические работы в юго-восточном углу городища. Были вскрыты помещения, а также вскрыты башни юго-восточной, юго-западной и одна башня в северной части памятника. Открытые помещения и башни отнесены к IV—III вв. до н. э. Исследователи предлагали свою реконструкцию города в период IV—III вв. н. э. Кроме того они отождествляли городище Кят левобережный со средневековый Гаушфиндиз.

В 1994 году совместно сотрудники Хорезмского регионального отдела института Археологии и Ургенчского государственного университета провели археологические раскопки в середине северной части городища и в юго-западной части оборонительной стены.

С 2002 по 2011 годы в этом памятнике переменами продолжаются раскопки выше указанными учреждениями, а также академией Мамуна филиала АН РУз.

В 2002—2004 гг. была обследована северо-восточная часть городища. Во время раскопа выявилась 3 помещения и 1 коридор позднеантичного периода. Стены помещении построились из сырцовых кирпичей размером 38 Х 38 Х 10 см. В результате работ были найдены керамика позднеантичного, раннесредневекового времени, а также уникальная монета Хорезмского царя Артава датируемого I—III вв. н.э.

В связи с изучением городской культуры средневековья 2005 году в Кят-кале сотрудники Хорезмского регионального отдела Института Археологии АН РУз совместно с Ургенчским Государственным Университетом начали археологические раскопки на центральной части городища, где предполагалось местонахождение мечети. На этом раскопе работы продолжались переменами в 2007 и 2009 годах. В 2009 году раскопки производились уже по проекту Хорезмской академии Мамуна.

В результате археологических исследовании в Джума мечети был выявлен два молельных зала, зимний и летный, а также двор, тахаратханы, хозяйственное помещение и худжры. Окна были из ажурной ганчевой панджары. Мечеть в плане представляет собой трапециевидную форму, с размерами снаружи 25,65 (южная стена) х 34,1 (восточная) х 22,5 (северная) х 35,15 м (западная). Стены мечети были воздвигнуты на уплотненном поверхности из пахсы с фундаментом из жжёных кирпичей, разных размеров.

В 2010 году к юго-западу от мечети исследованный продолжались в новом раскопе (Р № 7). В результате раскопок по всему периметру раскопа в большей части выявлена платформа из сырцовых кирпичей (размерами 40 х 40 х 10 см, 42 х 42 х 11 см). Раскоп в основном был ограничен зачисткой по поверхности платформы для выяснения полной планировки в последующих исследованиях. Только в некоторых местах углубление довелось до поверхностных уровней. Платформа была открыта частично. По всему периметру открытой площади выявлено 12 ям, среди которых имеется и мусорные с костями и керамикой позднего периода (XVIII—XIX вв.). Ямы обнаружены в основном в восточной части раскопа. Из-за этих ям было разрушена поверхность платформы, и кладки сырцовых кирпичей сохранились на разном уровне. Полная конструкция и функция платформы пока невыявлено, возможно это связано с ритуальными обрядами. Чтобы сделать окончательный вывод, в последующих годах тут надо продолжить раскопки. По имеющимся материалам можно сказать, что платформа возможно было воздвигнуто в I—III вв.

Одновременно в этом году на юго-западной, самой пониженной части городища был проложен стратиграфический шурф, в котором в основном был обнаружен слои с керамикой IV—III вв до н. э.

В 2011 году около северо-западной части городища произведена траншея размером 6×2 м. Здесь были обнаружены слои IV—II вв до н.э, VII—VIII вв н. э.

Таким образом, последние исследования дополняют исторические этапы жизни городища. В результате чего выяснено четыре строительных этапа в развитии города: IV—III вв. до н. э., I—III вв. н. э., VII—VIII вв.н. э. и IX—XI вв.н.

Примечания 

города Хорезма
Хорезмская область
Города Шёлкового пути
Исчезнувшие города Азии
Древние города Узбекистана
Городища Узбекистана